Leyssen oder Leyßen ist ein belgischer Familien- bzw. deutscher Ortsname und bezeichnet:

 Daan Leyssen (* 1987), in Spanien lebender belgischer Snookerspieler
 Leyßen, 1928 bis 1945 Leissen, Dorf im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Łajsy (Gietrzwałd) in der Gmina Gietrzwałd, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen